Johnny Walker o Johnnie Walker hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Johnny Walker (peleador), peleador brasileño de artes marciales mixtas;
 Johnnie Walker (ciclista), ciclista profesional australiano;
 Johnny Walker, luchador profesional estadounidense;
 Johnny Walker (futbolista estadounidense), exfutbolista estadounidense.

Eventos 
 Johnnie Walker Classic, torneo de golf masculino.

Marcas 
 Johnnie Walker, marca de whisky escocés.